Nora Gjakova (Peć, 17 d'agost de 1992) és una esportista kosovar que competeix en judo. En els Jocs Europeus de 2015 va aconseguir una medalla de bronze en la categoria de –57 kg. Va guanyar dues medalles de bronze en el Campionat d'Europa de Judo, en els anys 2015 i 2016.

El 26 de juliol de 2021 va assolir la medalla d'or de judo a la categoria femenina de les menys de 57 kg als Jocs Olímpics d'Estiu de 2020, que se celebraren el 2021 per culpa de la pandèmia de COVID-19, a Tòquio

Palmarès internacional

Referències 

Judokes europees
Esportistes kosovars als Jocs Olímpics d'estiu de 2016
Medallistes als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
Medallistes als Campionats Europeus de judo
Medallistes als Jocs Mediterranis
Persones de Pejë
Esportistes femenines kosovars
Esportistes sèrbies